Огарков (Огаркова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Огарковы — дворянский род.

 
 Огарков, Анатолий Прокопьевич (1939—2021) — советский и российский экономист.
 Огарков, Василий Васильевич (1857 — после 1915) — русский писатель, поэт, литературный критик.
 Огарков, Всеволод Иванович (1926—1987) — советский микробиолог, член-корреспондент АМН СССР, генерал-майор медицинской службы.
 Огарков, Денис Константинович (род. 1993) — российский легкоатлет.
 Огарков, Иван Фёдорович (1895—1968) — военный судебный медик, полковник медицинской службы, профессор.
 Огарков, Максим Александрович (род. 1987) — российский биатлонист.
 Огарков, Михаил Андреевич — советский государственный и политический деятель, председатель Архангельского областного исполнительного комитета.
 Огарков, Николай Васильевич (1917—1994) — Маршал Советского Союза.
 Огарков, Фёдор Васильевич (1866—1933) — заводчик, городской Голова г. Усмань.

 Огаркова, Кристина (род. 1999) — украинская и российская футболистка.
 Огаркова (Сидорова), Людмила Дмитриевна (род. 1955) — советская биатлонистка, российский тренер по биатлону.
 Огаркова, Юлия Геннадьевна (род. 1995) — российская биатлонистка.

См. также